Световното първенство по снукър през 1999 г. се провежда в Театър Крусибъл, Шефилд, Великобритания от 17 април до 3 май. Победителят Стивън Хендри печели £230 000 от £1 148 000 награден фонд. Хендри побеждава на финала Марк Уилямс с 18-11 фрейма.

Резултати

Най-голям брейк 
142, който е постигнат от Джон Хигинс

1999